DJ Lewis, né le  à Port-Bouët, est un disc jockey ivoirien de coupé-décalé.

Biographie 
DJ Lewis se fait connaître du grand public en 2005 en participant au concours DJ Attalaku Orange. L'année suivante, il sort son premier album Stop Grippe Aviaire où figure son tube qui le fait réellement connaître, Grippe Aviaire.

Fort de son succès, l'album lui vaut la récompense de meilleur artiste de l'année 2006 des African Diaspora Awards de Londres. Sa carrière lancée, il part en 2007 aux Etats-Unis pour une tournée d'une trentaine de dates avant de rentrer dans son pays natal, la Côte d'Ivoire. Il est nominé aux Konig Kunde d'Or, où il reçoit de nouveau le titre de meilleur artiste de l'année ainsi que le Djembe d'Or aux Kora Awards, cérémonie qui récompense les artistes musicaux du continent africain.

Fin , DJ Lewis se produit pour la première fois en France sur la scène du Bataclan aux côtés du rappeur Mokobé, avec qui il réalise un featuring sur le titre Bisou.

En 2008, DJ Lewis sort deux singles, Kpango et Sans Guebe, qui ne tardent pas à devenir des tubes et traversent les frontières. En effet, il part en tournée durant deux ans, d'abord en Inde, avant de rejoindre les Etats-Unis et l'Europe. En 2010, il reprend le chemin du studio et sort plusieurs singles : Tremou Tremou, Connexion, Zoto, Mais Allô Quoi, On en a marre et Stop Ebola.

En , on retrouve DJ Lewis en featuring avec l'artiste de reggae-dancehall Krys, sur un titre intitulé Azumbo issu de la compilation Step Out Family. Le , c'est en solo que Lewis revient sur un son afrobeat-pop, Dis-moi non ! Dans ce morceau, l'interprète de Grippe Aviaire aborde des thèmes comme les maux de la société en y ajoutant une touche d'humour. Le tout est agrémenté de sonorités entraînantes qui invitent à danser.

Discographie 
2006 : Grippe Aviaire
2007 : Grippe Aviaire 2
2008 : Kpangor
2009 : Sans Guebe
2009 : Sans Guebe acte 2
2009 : Éléphants Piou Piou
2009 : Soulevez
2010 : Délestage vaïdehi
2011 : Ariko Koz
2011 : Traimou traimou
2012 : Connexion
2012 : Spot des Connectés
2012 : Ramadan
2012 : Zôtô
2013 : Alloh
 2016 : Honman (feat. DJ Arafat)
2020 : Pédaler
 2020 : Bim (Le Goût de Cha)
 2021 : Apoutchou (feat. Fior de Bior)

Références 

Disc jockey ivoirien